Heinrich Berbalk ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Berbalk (Politiker) (1911–1961), deutscher Politiker, Bürgermeister von Nieder-Eschbach
 Heinrich Berbalk (Psychologe) (* 1945), deutscher Psychologe